Hrvatska:
 Baljci (Ružić), naselje u općini Ružić

BiH:
 Baljci (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad
 Baljci (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća